Plaats in Indonesië
 Karangsono (Karangrayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Karangsono (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Karangsono (Bangsalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Karangsono (Dander), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Karangsono (Kanigoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Karangsono (Ngunut), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Karangsono (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Karangsono (Wonorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java